Јулен има више значења:
 Јулен (Индијана)
 Јулен (Минесота)